Evangelista Schiano – pittore italiano
 Greg Schiano – ex-linebacker e ex- allenatore di football americano statunitense
 Mario Schiano – sassofonista contraltista e attore italiano
 Nunzia Schiano – attrice italiana
 Pasquale Schiano – politico italiano
 Pietro Schiano – politico italiano